Carlo Avarna di Gualtieri – politico italiano
 Giuseppe Avarna di Gualtieri – ambasciatore e politico italiano